Giuzzetti est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1942-), réalisateur américain ;
  (1925-1988), homme politique argentin ;
 Damiano Giulio Guzzetti (1959-), évêque catholique italien ;
  (1912-1996), théologien italien ;
  (1934-), banquier et homme politique italien ;
  (1992-), nageuse italienne.

Architecture 
 , chapelle de la Villa Cortona au lieudit italien Le Contesse, à Cortone, dans la province d’Arezzo en Toscane.

Patronyme italien